Rudolf Smend (1851-1913) est un théologien allemand
 Julius Smend (1857-1930) est un théologien allemand, frère de Rudolf Smend
 Carl Friedrich Rudolf Smend (1882–1975) constitutionnaliste et canoniste allemand, fils de Rudolf Smend
 Rudolf Smend (né à Berlin le ), fils du précédent, bibliste et exégète allemand.